Иван Иванович Удалов: Удалов, Иван Иванович (в монашестве Иоасаф; 1886—1937) — епископ Чистопольский, викарий Казанской епархии.
 Удалов, Иван Иванович (1924—1944) — младший лейтенант, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.